Ранчо ел Мескитал има више значења:

 Ранчо ел Мескитал (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ел Мескитал (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Мескитал (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Мескитал (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ел Мескитал (Тлалтизапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику